Crisco peut faire référence à :
 , marque américaine d'huiles et de graisses alimentaires, fondée en 1911. La margarine de la marque se compose, depuis une révision en 2012, d'un mélange d'huiles de soja et de palme, entièrement ou partiellement hydrogénées. 
 Centre de recherches interlangues sur la signification en contexte, laboratoire des sciences du langage de l'université de Caen.